Desmopachria — род жуков-плавунцов из подсемейства Hydroporinae (Dytiscidae). Около 130 видов.

Распространение 
Встречаются в Северной и Южной Америке, от Канады до Аргентины.

Описание 
Жуки мелких размеров; длина 1—3 мм. Тело широко овальное и выпуклое профиль; лабиальные щупики бифидальные (зазубренные) апикально; заднебоковой угол переднеспинки острый; простернальный отросток резко заострен. Обитают в густо заросших растительностью участках прудов, болот и так далее. В составе рода мельчайший представитель семейства — Desmopachria minuta с длиной тела 1,1 мм.

Классификация 
Описано около 130 видов. Род включён в состав трибы Hyphydrini Sharp, 1882 из подсемейства Hydroporinae Aubé, 1836.

 Desmopachria aldessa Young, 1980
 Desmopachria amrishi Makhan, 2012
 Desmopachria amyae K.B.Miller, 2001
 Desmopachria anastomosa Miller, 2022
 Desmopachria anauine Braga & Ferreira-Jr., 2018
 Desmopachria andreae Megna & Sánchez-Fernández, 2014
 Desmopachria angulata Miller, 2022
 Desmopachria annae K.B.Miller, 2005
 Desmopachria aphronoscelus K.B.Miller, 1999
 Desmopachria apicodente Miller, 2022
 Desmopachria aschnae Makhan, 2012
 Desmopachria aspera Young, 1981
 Desmopachria atropos Miller & Wolfe, 2019 
 Desmopachria attenuata Régimbart, 1895
 Desmopachria aurea Young, 1980
 Desmopachria balfourbrownei Young, 1990
 Desmopachria balionota K.B.Miller, 2005
 Desmopachria barackobamai Makhan, 2015
 Desmopachria basicollis Guignot, 1950
 Desmopachria bifasciata Zimmermann, 1921
 Desmopachria bifurcita Miller, 2022
 Desmopachria bisulcata Miller, 2022
 Desmopachria bolivari K.B.Miller, 1999
 Desmopachria brevicollis Régimbart, 1903
 Desmopachria bryanstonii (Clark, 1862)
 Desmopachria carranca Braga & Ferreira‑Jr., 2018 
 Desmopachria cavia Braga & Ferreira Jr., 2010
 Desmopachria cenchramis Young, 1981
 Desmopachria challeti K.B.Miller, 2001
 Desmopachria chei K.B.Miller, 1999
 Desmopachria chlotho Miller & Wolfe, 2019
 Desmopachria circularis Sharp, 1882
 Desmopachria concolor Sharp, 1882
 Desmopachria convexa (Aubé, 1838)
 Desmopachria curseenae Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria darlingtoni Young, 1989
 Desmopachria decorosa Young, 1995
 Desmopachria defloccata Young, 1981
 Desmopachria dicrophalica Braga & Ferreira‑Jr., 2014
 Desmopachria dispar Sharp, 1882
 Desmopachria dispersa (Crotch, 1873)
 Desmopachria disticta Braga & Ferreira‑Jr., 2014
 Desmopachria divergens Miller, 2022
 Desmopachria draco K.B.Miller, 1999
 Desmopachria duodentata Braga & Ferreira‑Jr., 2011
 Desmopachria emarginata Miller, 2022
 Desmopachria ferrugata Régimbart, 1895
 Desmopachria flavida Young, 1981
 Desmopachria fossulata Zimmermann, 1928
 Desmopachria geijskesi Young, 1990
 Desmopachria gingerae Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria glabella Young, 1981
 Desmopachria glabricula Sharp, 1882
 Desmopachria goias Young, 1995
 Desmopachria grammosticta Braga & Ferreira‑Jr., 2014
 Desmopachria grandinigra Braga & Ferreira‑Jr., 2014
 Desmopachria granoides Young, 1986
 Desmopachria granum (LeConte, 1855)
 Desmopachria grouvellei Régimbart, 1895
 Desmopachria gyrationi Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria hardyae Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria hylobates Young, 1993
 Desmopachria imparis Miller, 2022
 Desmopachria impunctata Miller, 2022
 Desmopachria irregulara Miller, 2022
 Desmopachria iridis Young, 1980
 Desmopachria isthmia Young, 1981
 Desmopachria itamontensis Braga & Ferreira‑Jr., 2014
 Desmopachria kemptonae Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria lachesis Miller & Wolfe, 2019
 Desmopachria laesslei Young, 1981
 Desmopachria laevis Sharp, 1882
 Desmopachria lata Miller, 2022
 Desmopachria lateralis Miller, 2022
 Desmopachria latissima (LeConte, 1852)
 Desmopachria leechi Young, 1981
 Desmopachria leptophallica Braga & Ferreira-Jr., 2014
 Desmopachria lewisi Young, 1981
 Desmopachria lineata Miller, 2022
 Desmopachria liosomata Young, 1986
 Desmopachria lloydi Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria majuscula Young, 1990
 Desmopachria manco Miller, 2021
 Desmopachria manus Braga & Ferreira Jr., 2010
 Desmopachria margarita Young, 1990
 Desmopachria mendozana (Steinheil, 1869)
 Desmopachria mexicana Sharp, 1882
 Desmopachria minuta Young, 1980
 Desmopachria mortimer Miller, 2021
 Desmopachria mutata Sharp, 1882
 Desmopachria mutchleri Blatchley, 1919
 Desmopachria nigra Zimmermann, 1923
 Desmopachria nigricoxa Braga & Ferreira‑Jr., 2018
 Desmopachria nigrisphera Braga & Ferreira‑Jr., 2018
 Desmopachria nigrocapitata Braga and Ferreira-Jr., 2010
 Desmopachria nitida Babington, 1841
 Desmopachria nitidissima Zimmermann, 1928
 Desmopachria nitidoides Young, 1990
 Desmopachria novacula Young, 1980
 Desmopachria ovalis Sharp, 1882
 Desmopachria paradoxa Zimmermann, 1923
 Desmopachria phacoides Guignot, 1950
 Desmopachria pilosa K.B.Miller, 2005
 Desmopachria pittieri Young, 1995
 Desmopachria portmanni (Clark, 1862)
 Desmopachria psarammo K.B.Miller, 1999
 Desmopachria pseudocavia Miller, 2022
 Desmopachria pulvis Guignot, 1958
 Desmopachria punctatissima Zimmermann, 1923
 Desmopachria rex Gustafson & Miller, 2012
 Desmopachria rhea K.B.Miller, 1999
 Desmopachria rishwani Makhan, 2012
 Desmopachria robusta Miller, 2022
 Desmopachria ruginosa Young, 1990
 Desmopachria sanfilippoi Guignot, 1957
 Desmopachria seminola Young, 1951
 Desmopachria signata Zimmermann, 1921
 Desmopachria signatoides K.B.Miller, 2001
 Desmopachria singhae Miller & Wolfe, 2018 
 Desmopachria siolii Young, 1980
 Desmopachria soesilae Makhan, 2012
 Desmopachria sobrina Young, 1995
 Desmopachria speculum Sharp, 1887
 Desmopachria stethothrix Braga & Ferreira Jr., 2014
 Desmopachria striga Young, 1990
 Desmopachria strigata Young, 1981
 Desmopachria striola Sharp, 1887
 Desmopachria subfasciata Young, 1990
 Desmopachria subnotata Zimmermann, 1921
 Desmopachria subtilis Sharp, 1882
 Desmopachria surinamensis Miller, 2022
 Desmopachria suturalis Sharp, 1882
 Desmopachria tambopatensis K.B.Miller, 2005
 Desmopachria taniae K.B.Miller, 1999
 Desmopachria tarda Spangler, 1973
 Desmopachria tenua Miller, 2022
 Desmopachria truncata Miller, 2022
 Desmopachria tumida Miller, 2022
 Desmopachria ubangoides Young, 1980
 Desmopachria ukuki Braga & Ferreira‑Jr., 2014
 Desmopachria undulatosterna Braga & Ferreira‑Jr., 2011 
 Desmopachria varians Wehncke, 1877
 Desmopachria variegata Sharp, 1882
 Desmopachria varzeana Braga & Ferreira Jr., 2010
 Desmopachria vicina Sharp, 1887
 Desmopachria vohrae Miller & Wolfe, 2018
 Desmopachria volatidisca K.B.Miller, 2001
 Desmopachria volvata Young, 1981
 Desmopachria yanomami Braga & Ferreira Jr., 2018
 Desmopachria youngi K.B.Miller, 1999
 Desmopachria zelota Young, 1990
 Desmopachria zethus Young, 1995
 Desmopachria zimmermani Young, 1981

Примечания

Литература 
 Braga, Rafael Benzi, Ferreira-Jr, Nelson. 2010. Four new species of Desmopachria Babington (Insecta, Coleoptera, Dytiscidae) from the Amazon river floodplain. Zootaxa 2415: 33—42, https://doi.org/10.5281/zenodo.6211623
 Miller, K. B. 1999. Descriptions of eight new species of Desmopachria Babington 1841 from Bolivia (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae: Hyphydrini). Entomologica Scandinavica 30:349—359
 Miller, K. B. 2001. Description of new species of Desmopachria Babington (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporini: Hyphidrini) with a reassessment of the subgenera and species groups and a synopsis of the species. The Coleopteristis Bulletin, 55 (2), 219—240.
 Young, F. N. 1979. The genus Desmopachria, a taxonomic nightmare (Coleoptera: Dytiscidae) [abstr.]. Proc. Indiana Acad. Sci. 88): 188.
 
 Young, F. 1990a. New Neotropical species of Desmopachria (Desmopachria s. str.) Babington (Coleoptera: Dytiscidae). Insecta Mundi 4:1—4.
 Young, F. 1990b. Predaceous water beetles of the genus Desmopachria Babington: the subgenus Pachriostrix Guignot (Coleoptera: Dytiscidae). Coleopterists Bulletin 44:224-228.
 Young, F. N. 1995. The genus Desmopachria Babington, subgenus Portmannia Young (Coleoptera: Dytiscidae). Insecta Mundi, 9(1—2): 37—45.

Desmopachria
Роды жесткокрылых